Un poteau en construction et architecture est un élément de structure du bâtiment ou un élément du chantier qui supporte la descente des charges verticales constituées dans l'édifice.
Un poteau sert de support :
poteau indicateur pour rendre visible une information ou constituer un signal de rassemblement ou de position.
poteau électrique téléphonique ou d'incendie pour mettre hors de portée et pour permettre les branchements sur un circuit.
poteau d'exécution pour symboliquement marquer aussi l'acte.
Un poteau concrétise une limite de terrain : 
poteau de frontière. 
poteau élément d'aménagement d'une aire de jeu ou constituant les buts d'un terrain de sport collectif.

 :
 Poteau est un village de la commune de Vielsalm en province de Luxembourg.

 :
 Un « candidat poteau » est une personne parachutée par un parti politique dans une circonscription lors d'une élection sachant qu'elle n'a pratiquement aucune chance d'être élue.
 Un « poteau » est l'usage courant pour parler d'une personne de confiance qui informe les travailleurs de rue sur ce qui se passe dans la rue. 

 :
Poteau est une ville située dans l’Oklahoma.
Poteau est une rivière qui coule dans l'Oklahoma et traverse la ville de Poteau.

 :
 Poto-Poto, un quartier de Brazzaville.

Homophone 
 

Homonymie de toponyme